El término yer puede referirse a dos signos del alfabeto cirílico:
 La Ъ (yer posterior) o signo duro, es la continuación del protoeslavo /*ŭ/.
 La Ь (yer anterior) o signo blando, es la continuación del protoeslavo /*ĭ/.